Tornio – macchina utensile
 Tornio da vasaio – macchinario usato per modellare l'argilla
 Tornio – città finlandese
 1471 Tornio – asteroide della fascia principale